Nika Vetrih (ur. 17 grudnia 2003) – słoweńska skoczkini narciarska, reprezentantka klubu SSK Velenje. Medalistka mistrzostw świata juniorów.

Przebieg kariery 
W zawodach FIS Cup zadebiutowała w lutym 2019 w Villach, zajmując 8. miejsce. W sierpniu 2019 po raz pierwszy wystąpiła w Letnim Pucharze Kontynentalnym, w zawodach w Szczyrku zajmując kolejno 31. i 38. miejsce. Pierwsze punkty zawodów tej rangi zdobyła w lutym 2020 w niemieckim Brotterode, zajmując 22. miejsce w konkursie zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego.

Podczas zawodów FIS Cup w Szczyrku 19 stycznia 2021 była druga, a następnego dnia zwyciężyła. Cały cykl w sezonie 2020/2021 zakończyła na 3. pozycji. 24 stycznia 2021 zadebiutowała w zawodach Pucharu Świata, w słoweńskim Ljubnie zajmując 35. miejsce. Wystąpiła na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2021, na których zdobyła brązowy medal w zawodach drużynowych kobiet.

W grudniu 2021 po raz pierwszy stanęła na podium zawodów Pucharu Kontynentalnego dzięki zajęciu 3. miejsca w Vikersund. Na Mistrzostwach Świata Juniorów 2022 wystartowała w konkursie indywidualnym, w którym zajęła 22. pozycję.

31 grudnia 2022 zajęła 30. miejsce w zawodach Pucharu Świata w Ljubnie i zdobyła pierwszy punkt cyklu.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Sylwestrowy

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Słoweńskie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 2003